Bemessung steht für:

Allgemein: Das Festlegen einer Größe.

 Bemessung (Ingenieurwesen), siehe Dimensionierung
 Bemessung (Steuerrecht), siehe Bemessungsgrundlage (Steuerrecht)
 Bemessung (Strafrecht), siehe Strafmaß
 Bemessung (Honorarordnung), siehe Geb%C3%BChrenordnung f%C3%BCr %C3%84rzte